Сергей Васильевич Абрамов (род. 29 января 1957, Арзамас, Горьковская область, РСФСР, СССР) — российский политический и государственный деятель, председатель Магаданской областной Думы (с сентября 2015), мэр города Магадан (с февраля 2013 по сентябрь 2015 года).

Биография 
Сергей Абрамов родился в городе Арзамасе 29 января 1957 года.

Имеет два высших образования, окончив Арзамасский государственный педагогический институт им. А.П. Гайдара в 1982 году, получил квалификацию «Учитель химии и биологии», и завершив обучение в 1996 году в  Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации, получил квалификацию "экономист-менеджер".

В 1974 году трудоустроился на первое своё рабочее место слесарем Арзамасского приборостроительного завода имени 50-летия СССР. В 1975 году был призван на службу в ряды Советской Армии, был уволен в запас в 1977 году.

С 1977 по 1982 годы обучался на очном отделении в Арзамасском государственном педагогическом институте им. А.П. Гайдара, получил квалификацию "учитель химии и биологии".

В 1982 году трудоустроился учителем химии и биологии в среднею школу № 17 города Магадана, позже назначен на должность заместителя директора по учебно-воспитательной работе средней школы № 17 город Магадана.

С 1988 по 1991 годы работал в должности директора средней школы № 27 города Магадана. 

С 1991 по 1994 годы трудился в должности заместителя председателя Магаданского городского Совета народных депутатов.

В январе 1994 года был назначен председателем Фонда имущества города Магадана. В этом же месяце был переведён на должность управляющего делами администрации города Магадана, а в июле 1994 года назначен заместителем главы - управляющем делами администрации города Магадана.
 
С 1997 года по июль 2011 года работал в должности заместителя мэра города Магадана. В июле 2011 года переведён на должность первого заместителя мэра города Магадана.

3 февраля стал временно исполнять обязанности мэра города Магадана, а 11 июня 2013 года решением Магаданской городской Думой назначен на должность мэра города Магадана.

В сентябре 2015 года участвовал в выборах депутатов Магаданской областной Думы по единому округу от политической партии "Единая Россия". Одержал победу и вошёл в состав депутатов. На первом заседании, 28 сентября 2015 года, избран председателем Магаданской областной Думы, также возглавил комитет по экономическому развитию, бюджету и налогам.

С 2007 года является членом политической партии "Единая Россия", возглавляет Магаданскую региональную общественную приёмную председателя партии Д.А.Медведева.

Награды и звания 
 медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, 
 медаль «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения», 
 медаль «За заслуги в проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года», 
 Знак «За заслуги перед городом Магаданом», 
 Ветеран труда Российской Федерации, 
 Благодарность Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 
 Почётная грамота Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

Примечания

Ссылки 
 Сергей Абрамов на сайте Магаданской областной Думы

Председатели Магаданской областной думы
Члены «Единой России»
Выпускники Российской академии государственной службы
Главы Магадана
Депутаты Магаданского городского совета
Директора школ СССР